Пётр Лодий:
 Лодий, Пётр Андреевич (1855—1920) — драматический актёр, оперный и камерный певец, режиссёр и педагог. 
 Лодий, Пётр Дмитриевич (1764—1829) — русский философ, юрист, правовед.